Gábor Horváth (1971-), kayakiste hongrois
 Gábor Horváth (1959-), footballeur hongrois
 Gábor Horváth (1985-), footballeur hongrois